Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juli 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 juli 2011.

Vrouwen 07